Gerd Deutschmann peut désigner :
 Gerd Deutschmann (1935-2011), acteur allemand ;
 Gerd Deutschmann (1949-), footballeur allemand.